Elìa – nome di persona di sesso maschile
 Élia – nome di persona di sesso femminile
 Elia – oratorio di Felix Mendelssohn
 Elia – gens romana
 Elia – scultura in marmo realizzata da Lorenzetto nel 1520
 Elia Mikaelson – personaggio di The Vampire Diaries e The Originals
 Elia - Dīmokratikī Parataxī – lista elettorale greca

Persone
 Elia – profeta ebraico
 Elia – patriarca di Aquileia del VI secolo
 Elia – abate, arcivescovo italiano di Bari e Canosa 
 Elia Zenonis – imperatrice romana
 abate Elia – arcivescovo di Bari e Canosa 
 Antonella Elia – attrice e showgirl italiana
 Antonio Elia – patriota italiano
 Augusto Elia – militare e politico italiano
 Leopoldo Elia – politico e giurista italiano
 Eljero Elia – calciatore olandese

Geografia
 Elia – villaggio del distretto di Kyrenia di Cipro del Nord
 Elia – villaggio del distretto di Nicosia di Cipro del Nord